Robert Grant kan zijn:

Robert Grant (Amerikaans schrijver) (1852–1940), Amerikaans schrijver;
Robert Grant (astronoom), (1814) uit Schotland
Robert Grant (atleet), Australisch speerwerper
Robert Grant (bioloog) (1793–1874), Schots bioloog en vroege evolutionist;
Robert Grant (Christian Voice) (*1936), Amerikaans conservatief-christelijk politicus, oprichter van 'Christian Voice';
Robert Grant (darter), Nieuw-Zeelands darter
Robert Grant (politicus) (1779–1838), Brits politicus en advocaat;